Centertown (Kentucky)
Centertown (Missouri)
Centertown (Tennessee)

Desambiguações de topônimos